Corio est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , ville d'Australie dans l'État du Victoria ;
 Baie de Corio, baie australienne de l'État du Victoria ;
 Corio, commune italienne dans le Piémont.

Patronyme 

 Bernardino Corio (1459-1519), chroniqueur italien ;
 Frankie Corio (2010-), actrice écossaise ;
 Giuseppe Gorini Corio (1702-1768), poète italien.

Divers 
 Corio, entreprise néerlandaise.

Patronyme italien
Toponymie italienne
Toponymie australienne